G27 peut faire référence à :
 Glock 27, un pistolet autrichien ;
 Logitech G27, un volant électronique destiné aux jeux vidéo.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres